Medicus
 Medicus – gatunek roślin z rodziny  żółtakowatych
 Medicus – powieść historyczna autorstwa Noaha Gordona z 1986
 Medicus – niemiecki film z 2013 w reżyserii Philippa Stölzla, ekranizacja